|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel Cellular South Cup) van 2008 vond plaats van 24 februari tot en met 1 maart 2008 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de zevende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2008. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Venus Williams was als eerste geplaatst – ze verloor in de eerste ronde van Petra Kvitová.

Het vierde reekshoofd Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Wit-Russin Volha Havartsova in twee sets. Davenport wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Memphis op haar naam te schrijven, na de editie van 1997 in Oklahoma. Het was haar 55e, tevens laatste, WTA-titel.

De Nederlandse Brenda Schultz, die met succes aan het kwalificatietoernooi had deelgenomen, kwam in het hoofdtoernooi niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nicole Pratt en Bryanne Stewart had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Stewart speelde samen met Alina Zjidkova – dit team was als tweede geplaatst, maar werd in de eerste ronde verslagen.

Het eerste reekshoofd, Bethanie Mattek en Renata Voráčová, struikelde in de tweede ronde.

Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Lindsay Davenport en Lisa Raymond won het toernooi. Zij versloegen in de finale hun ongeplaatste landgenotes Angela Haynes en Mashona Washington in twee sets. Het was hun negende gezamenlijke titel. Davenport had daarnaast 28 dubbelspeltitels met andere partners; Raymond 57.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Memphis 2008
Memphis